Eleonore Maria del Pilar Iona Christina Jelena o Eleonore von Habsburg-Lothringen (en español: Leonor María del Pilar Iona Cristina Elena, o Leonor de Habsburgo-Lorena; Salzburgo; 28 de febrero de 1994), también conocida como Eleonore Habsburg, es una modelo y diseñadora de joyas austriaca y miembro de la Casa de Habsburgo-Lorena.

Biografía 
Leonor de Habsburgo-Lorena nació en 1994 en Salzburgo como hija del archiduque Carlos de Habsburgo-Lorena, un política y jefe de la Casa de Habsburgo-Lorena, y la baronesa Francesca Anne Dolores Freiin Thyssen-Bornemisza de Kászon et Impérfalva, una coleccionista de arte y miembro de la Familia Thyssen y Bornemisza. Sus abuelos maternos son el Barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza y Fiona Frances Elaine Campbell-Walter. Sus abuelos paternos fueron el Archiduque Otón de Habsburg, Príncipe Heredero de Austria y la princesa Regina de Sajonia-Meiningen. Sus bisabuelos paternos fueron Carlos I de Austria y Zita de Borbón-Parma, quienes fueron respectivamente el último emperador y la última emperatriz de Austria. Habsburgo asistió a un colegio privado en Gstaad antes des estudiar derecho en la European Business School London. Habsburgo trabaja como modelo y ha aparecido en campañas  y desfiles de Dolce & Gabbana. Fue arrestada en Coachella por beber mientras era menor de edad, pero más tarde fue confirmado que era adulta y no se presentaron cargos contra ella. Su hermano es un corredor de carreras automovilísticas, Fernando Zvonimir de Habsburgo-Lorena. Desde 2017, Habsburgo mantiene una relación con el corredor de carreras belga, Jérôme d'Ambrosio. Contrajeron matrimonio civil el 20 de julio de 2020 en el Registro Civil de Mónaco. Su primer hijo en común, Otto, nació el 20 de octubre de 2021.

Títulos y estilos 
Habsburgo no usa los títulos imperiales tradicionales de Archiduquesa de Austria y Princesa Real de Hungría, Bohemia y Croacia ya que no están reconocidos por los gobiernos austriaco, húngaro, checo o croata. A veces se refieren a ella con dichos títulos en sociedad y en la literatura genealógica, pero estos títulos no son legales desde la caída del Imperio Austriaco y desde que su abuelo, Otón de Habsburgo-Lorena, oficialmente renunció a cualquier reclamo al trono austriaco en 1961. Para los monárquicos y las monarquías extranjeras ostenta los títulos de  Su Alteza Imperial y Real la Archiduquesa Leonor de Austria, Princesa Real de Hungría, Bohemia y Croacia.

Ancestros

Referencias 

Casa de Habsburgo-Lorena
Nacidos en Salzburgo